Jancovici ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Jancovici (1930–2013), französischer Physiker
 Jean-Marc Jancovici (* 1962), französischer Klimaaktivist